Провенцано () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Провенцано, Бернардо (1933—2016) — сицилийский мафиозо.
 Провенцано, Джузеппе (род. 1982) — итальянский политик.
 Провенцано, Нунцио (1923—1997) — участник преступного клана Дженовезе.